Основна стаття: Вімблдонський турнір 2018

Чемпіонкою Вімблдонського турніру попереднього року була іспанка Гарбінє Мугуруса. Вона програла в другому колі бельгійці Алісон Ван Ейтванк.

Перед початком турніру на звання першої ракетки світу претендували Симона Халеп (чинний № 1), Кароліна Возняцкі та Слоун Стівенс. Стівенс вибула в першому колі, Возняцкі в другому, тож Халеп зберегла першу позицію рейтингу за собою.

Семиразова чемпіонка Серена Вільямс, яка не мала досить рейтингових очок, бо пропустила сезон через народження дитини, була посіяна організаторами під 25 номером.

До четвертого кола з першої десятки сіяних тенісисток залишилася тільки Кароліна Плішкова. Це найгірший виступ сіяних тенісисток з початку відкритої ери. Плішкова вибула в четвертому колі, тобто з першої десятки сіяних до чвертьфіналу не добрався ніхто.

Турнір виграла Анджелік Кербер із Німеччини. Для неї це третій титул Великого шолома і перший вімблдонський.

Успіхи та невдачі українок 
Україну в основній сітці турніру представляли Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко. Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська та Марта Костюк пробивалися через кваліфікаційні змагання, але жодній з них не вдалося цього зробити — Калініна програла в першому колі кваліфікації, Ястремська в другому, Костюк у третьому.

У першому колі Цуренко перемогла угорку Тімею Бабош, Бондаренко програла чешці Луціє Шафаровій, Світоліна програла Татьяні Марії з Німеччини, а Козлова програла американці Дженніфер Брейді.

У другому колі  Цуренко програла чешці Барборі Стрицовій.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Вімблдонський турнір
2018 у тенісі